Caroline Barbey-Boissier (1847-1918), Zwitsers schrijfster en dochter van Pierre Edmond Boissier
 Laurence Boissier (1965-2022), Zwitserse schrijfster
 Pierre Edmond Boissier (1810-1885), Zwitsers botanicus, ontdekkingsreiziger en wiskundige en vader van Caroline Barbey-Boissier